— японский бизнесмен, филателист и писатель.

Биография 
Канаи родился в семье богатого японского бизнесмена и в возрасте пяти лет начал собирать свою первую коллекцию почтовых марок. В возрасте 13 лет он стал более активно заниматься своим хобби и во время учёбы в университете учредил два клуба филателистов.

Свою первую степень Канаи получил по специальности «инженер» в , после чего он изучал политэкономию в Университете Васэда.

Затем он работал на заводе по производству текстильного оборудования, основанном одним из его дедов.

Позже Канаи стал  ряда , таких как, например, «Канаи Хэви Индастри Ко.» ().

Вклад в филателию 

Вначале Канаи собирал генеральную коллекцию почтовых марок, но после Второй Мировой войны он сосредоточился на коллекционировании почтовых марок Японии, Финляндии и британских колоний.

Благодаря своим контактам среди филателистов, Канаи узнал о существовании и со временем приобрёл уникальную коллекцию «розовых» и «голубых Маврикиев» — первых почтовых марок Маврикия. В общей сложности он был владельцем шести из 27 известных экземпляров этих ценных марок, и это была самая крупная коллекция этих почтовых знаков, которой когда-либо владел один человек. В 1971 году он купил за 120 миллионов иен «» — конверт с розовым однопенсовиком и голубым двухпенсовиком, адресованный в Бордо. В то время это составляло около миллиона долларов США, что, вероятно, в настоящее время равно примерно 6 миллионам долларов. В 1988 году Канаи сначала продал «бордоское письмо», а остальные принадлежавшие Канаи «Маврикии» были проданы Давидом Фельдманом в 1993 году на аукционе в Цюрихе. Данная часть коллекции Канаи, представляющая собой 183 листа классических выпусков Маврикия, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как «самая дорогая коллекция почтовых марок».

Канаи получил множество наград и работал в последнее время директором  в Кобе.

Почётные звания и награды 
К числу основных наград и почестей, которых был удостоен Канаи, относятся:
 Японская медаль Почёта с голубой лентой.
 Медаль Лихтенштейна (1991).
 Внесение в «Список выдающихся филателистов» (1993).

Избранные труды 
 Mauritius no kitte: 1847—59 (). — Ōsaka: Gaikoku Kitte Kenkyūkai (Ausländische-Briefmarken-Forschungsgesellschaft), 1976.
 Hōsun no miryoku (). — Ōsaka: Sōgensha, 1980.
 
 Hōsun itto (). — Ōsaka: Yūshu Bunka Center (Philatelie-Kulturzentrum), 1991.

См. также 

 История почты и почтовых марок Маврикия
 
 Первые марки Маврикия

Примечания 
 а. Как это принято в Японии, «Канаи» — фамилия и указывается перед личным именем «Хироюки», в соответствии с порядком следования японских имён.

Предприниматели Японии
Лауреаты Списка выдающихся филателистов
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса